Трошев Геннадій Миколайович (*14 березня 1947, Берлін, Німеччина — †14 вересня 2008, Перм, Росія) — російський військовий.
 Трошев Андрій Миколайович (нар. 1962) — полковник у відставці, колишній співробітник органів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.